Дос де Фебреро има више значења:

 Дос де Фебреро (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дос де Фебреро (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику